John Kennedy kan syfta på bland andra:

* John Kennedy (sent 1500-tal eller tidigt 1600-tal till 1600-talets mitt), engelsk författare av det romantiska poemet Calanthrop and Lucilla
 John Kennedy (1813–1900), skotsk kongregationalist och religiös författare
 John Kennedy, 2:e lord Kennedy (före 1454–omkring 1508), skotsk lord
 John Kennedy, 5:e earl av Cassilis (1575–1615), skotsk peer
 John Kennedy, 6:e earl av Cassilis (död 1668), skotsk peer
 John Kennedy, 7:e earl av Cassilis (1653–1701), skotsk peer
 John Kennedy, 8:e earl av Cassilis (1700–1759), skotsk peer
 John F. Kennedy (1917–1963), Förenta Staternas 35:e president
 John F. Kennedy, Jr. (1960–1999), amerikansk journalist
 John L. Kennedy (1854–1946), amerikansk politiker
 John Neely Kennedy (född 1951), amerikansk politiker
 John P. Kennedy (1795–1870), amerikansk politiker och skriftställare

Se även
John Kennedy Toole
John F. Kennedy International Airport